Rapunzel es un cuento de hadas de la colección de los Hermanos Grimm.

Rapunzel puede referirse a:

 Rapunzel (libro), libro ilustrado para niños, por Paul O. Zelinsky en 1997.
 Rapunzel (Disney), versión de Disney de Rapunzel, la protagonista de la película Enredados.

Otros 
 Barbie Rapunzel, es la 3º película en 3-D Mattel, la cual está protagonizada por Barbie.